Го́пкало — українське прізвище.
 
 Гопкало Вадим Іванович (1917–1995) — український архітектор, член спілки архітекторів СРСР та України, Заслужений архітектор УРСР.
 Гопкало Володимир Михайлович (1978) — український футболіст, бронзовий призер юнацького чемпіонату Європи з футболу 1994 року.

 Гопкало Антоніна Кузьмівна (1937-2008) — ветеран праці, мати-героїня. Виховала 5 дітей.

Українські прізвища